Эшвеге - фамилия и топоним:

 Эшвеге, Вильгельм Людвиг фон (1777—1855) — немецкий геолог, минералог и географ.

 Эшвеге — город в Германии.

См. также 
 Эшвайлер